P5 (Letland), weg in Letland
 Papyrus 5, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament
 Rover P5
 Styx (maan), een kleine maan van Pluto
 Walther P5, semiatomatisch pistool
 P5, of Pentium